Кубатов — фамилия; имеет женскую форму Кубатова.
 Кубатов, Габор (род. 1966) — венгерский политик, член Венгерского парламента.
 Кубатов, Эдуард Джумакадырович (род. 1972) — киргизский управленец и предприниматель, золотопромышленник, дипломат.